Pripp är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 189 personer och kan syfta på:

Personer
 Albrecht Pripp (1783–1853), apotekare
 Johan Albrecht Pripp (1795–1865), svensk bryggare.
 Nina Pripp (född 1942), svensk jurist.

Övrigt
 Pripps, bryggeri i Göteborg.
 Pripps Blå, svensk ölsort.

Se även
 Gatunamnändringar i Göteborg

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn